Села:
 Арсенівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Арсенівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Арсенівка — Полтавська область, Зіньківський район